Корони может означать:

 Корони — малый город в Греции.
 Корони (округ) — округ в Суринам.